Самарцев — фамилия; имеет женскую форму Самарцева.
 Самарцев, Владимир Иванович (1942—2014) — советский и украинский певец, солист Луганской областной филармонии, народный артист Украины.
 Самарцев, Виталий Владимирович (1939—2021) — российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
 Самарцев, Евстигней Феоктистович (в монашестве Евсевий; 1905—1968) — епископ Русской Древлеправославной Церкви.
 Самарцев, Николай Михайлович (1903—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

 Самарцева, Елена Игоревна (род. 1961) — доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории и культурологии в Тульском государственном университете.

См. также 
 Самарцево